Piano Man – album di Billy Joel
Piano Man – EP delle Mamamoo
Piano Man – singolo di Billy Joel